Denne liste over fredede bygninger i Esbjerg Kommune viser alle fredede bygninger i Esbjerg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Esbjerg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Esbjerg Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Esbjerg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments